Babb Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Babb Hill (Connecticut)
 Babb Hill (Massachusetts)